rusthuis of bejaardentehuis of bejaardenhome
 voormalig gasthuis in de stad Groningen, zie Rustoord (Groningen)
 voormalig bejaardentehuis in Wilhelminaoord, zie Rustoord I en Rustoord II
 voormalig gasthuis in de stad Groningen, zie Rustoord (Groningen)
 voormalig bejaardentehuis in Wilhelminaoord, zie Rustoord I en Rustoord II
 begraafplaats te Diemen; zie Rustoord (Diemen)
 begraafplaats te Nijmegen; zie Rustoord (Nijmegen)
 boerderijcomplex in Breukelen, zie Rustoord (Breukelen)
x